Мальтердинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Эммендинген.  Население составляет 3017 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,14 км². Официальный код  —  08 3 16 024.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга